Champawat może dotyczyć: 
 Champawat – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand, na pogórzu Himalajów Małych.
 Champawat – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand